«Единому» — студийный альбом, выпущенный Софией Ротару в 2003 году на студии Artur Music. Этот альбом появился после перерыва, связанного со смертью мужа Софии Ротару — Анатолия Евдокименко, и является посвящением его памяти. В альбом включены суперхиты периода первых лет совместной жизни и творчества Софии Ротару и Анатолия Евдокименко. Альбом вышел ровно в годовщину смерти супруга Софии Ротару. К январю 2004 года было продано более 200 000 копий данного альбома.

Список композиций

Языки исполнения 
Альбом содержит 16 (в подарочной версии 17) легендарных песен из репертуара Софии Ротару: 10 украинских и 6 молдавских и бонус-трек — новая песня «Белый танец», исполненная на русском языке. Молдавские песни заряжены сильной положительной энергетикой, исполненные на родном языке. Начинается и завершается этот ностальгический альбом Ротару тремя новыми талантливыми песнями молодых украинских авторов: «Одна калина», «Чекай» и «Белый танец». «Червона рута», «Два перстені», «Сизокрилий птах», «Водограй», «Пісня буде поміж нами» — яркие приметы 1970-х, радио-телеэфира Украины и визитная карточка Софии Ротару, ставшие классикой современной украинской эстрады, спетые после Ротару певцами: Ирина Сказина, Жанна Боднарук, Таисия Повалий, Ани Лорак, Виктор Павлик, Тарас Чубай. София Ротару не относится к поколению, пережившему большую войну, тем не менее как дочь фронтовика и настоящая патриотка певица она вспомнила об этой трагической странице истории, выразив уважение тем, кто отдал свою жизнь за будущее, песней «Мальвы». В более ранней версии песня имеет название — «Баллада о мальвах».

 В этот альбом также включена красивая песня «Песня будет между нами», которая широко любима не только на Украине, но и в странах говорящих на славянских языках.

История альбома 
Альбом посвящён памяти мужа Софии Ротару — Анатолия Евдокименко, который был для певицы одновременно любимым мужчиной, другом, и её многолетним бессменным музыкальным руководителем и режиссёром-постановщиком концертных программ. Отложив ради восходящей звезды карьеру физика, он организовал ансамбль «Червона Рута», солисткой которого стала Ротару, чьи песни поют на территории бывшего СССР и за его пределами.

Запись 
Профессиональная сторона изготовления нового альбома оценена идеально, в то время как этот альбом, будучи альбомом современных обработок прежних легендарных хитов и войдя в десятку лучших альбомов на Украине в 2004 году (первый в категории «самый ностальгический») звучит как свежий альбом с новыми песнями.

Критика 
В альбом «Единому» входят ставшие народными песни украинского и молдавского фольклора, в последних современных аранжировках, в том числе в стиле Deep Forest.

В альбоме отражён глобально-монументальй подход: полноценные целые оркестры с многочисленными трубачами на аккомпанементе и громкий голос всесоюзного значения. В песнях этого альбома нет пафосности, но ярко выражено сближение с народом посредством характерных южным тональностей и напевностью. Песня «Одна калина» звучит очень современно, но вместе с тем и традиционно: с молдавскими скрипками и гармониками, что позволяет ей быть одновременно песней для прослушивания и сопровождения празднеств. Этой же песней, София Ротару закончила концертную программу Юбилейные концерты Софии Ротару в Кремлёвском дворце где её спели вместе с ней представители российского и украинского шоу-бизнеса. Один из первых хитов Софии Ротару — «Червона рута» — приобрел новое, характерное клубное звучание посредством модного диско-бита и медной секции. Песня «Меланхолие» (Нежная мелодия) получила в новом динамичном ремиксе на основе типичного итальянского начала и ритма новое звучание, характерное для песен исполнявшихся на фестивале в Сан-Ремо. В этой песне только припев остался прежним.

Переиздания 
Этот альбом на данный момент не переиздавался. В альбом входят хиты ставшие частью украинской и молдавской, а также русской поп-культуры, но в новой современной обработке.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальная CD дискография Софии Ротару

Альбомы Софии Ротару
Альбомы 2003 года
Альбомы Artur Music